Eisenschmied steht für:

 Schmied, Berufsbezeichnung
 Leonhard Eisenschmied (1770–1824), österreichischer Reisender

Siehe auch:
 Eisenschmid